Села:
 Білаші — Полтавська область, Шишацький район
 Білаші — Рівненська область, Сарненський район
 Білаші — Харківська область, Дергачівський район

Інше 
 Білаші — прихильники безумовного об'єднання Сербії і Чорногорії в кінці XIX — початку XX століття.